Смбат — армянское мужское имя:
 Смбат I (850—913) — царь Армении в 890—913/914 гг.
 Смбат I Саакян (ум. 998) — первый царь Сюникского царства с 987 г.
 Смбат II — царь (шахиншах) Армении в 977—990 гг.
 Смбат II Ашотян (ум. 1044/1051) — царь Сюника с 1040 г.
 Смбат Спарапет (1208—1276) — армянский военачальник Киликии, государственный деятель, дипломат, правовед и историк.
 Смбат (1277—1308) — король Киликийской Армении.
 Смбат Лпутян — армянский, ранее советский шахматист.